San Pedro del Romeral är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. San Pedro del Romeral ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San Pedro del Romeral är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är Alto Cotero,  meter över havet,  km sydost om San Pedro del Romeral. Runt San Pedro del Romeral är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Selaya,  km norr om San Pedro del Romeral. I omgivningarna runt San Pedro del Romeral växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien